Tazlău este un nume din toponomia românească veche, care se poate referi la

Comună și localitate 

 Tazlău, Neamț, unica localitate din Comuna Tazlău, Neamț

Plasă din România Mare 

 Plasa Tazlău, județul Bacău, plasă din județul interbelic Bacău

Trei râuri din România 

 Râul Tazlău, curs de apă, afluent al râului Trotuș, format prin confluența râurilor Râul Tazlăul Mare și Râul Tazlăul Sărat în dreptul localității Tescani, județul Bacău,
 Râul Tazlăul Mare, care împreună cu Râul Tazlăul Sărat formeză Râul Tazlău și
 Râul Tazlăul Sărat, care împreună cu Râul Tazlăul Mare formeză Râul Tazlău

Note, referințe 

Nume proprii
Toponime românești